Grindau ist der Name von geographischen Objekten im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen:

 Grindau (Fluss), rechter Zufluss der Leine in Grindau
 Grindau (Schwarmstedt), Ortsteil von Schwarmstedt